Вильяконехос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 36,65 км². Население — 3482 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página de Villaconejos 
 Situación de Villaconejos en Google Maps

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида